Dower ist der Familienname folgender Personen:

 Dai Dower (1933–2016), britischer Boxer
 John W. Dower (* 1938), US-amerikanischer Historiker und Autor
 Kenneth Gandar-Dower (1908–1944), britischer Autor, Journalist, Sportler, Pilot, Pazifist und Kriegsberichterstatter